Рі́хард (нім., чеськ., , ) — німецька, чеська, словацька та словенська форма давньогерманського за походженням імені Річард / Ріхард.

Персоналії

Німецьке ім'я Richard 
 Ріхард Авенаріус (1843—1896) — німецький філософ, засновник емпіріокритицизму.
 Ріхард Адьєй (нар. 1983) — німецький бобслеїст, призер Олімпійських ігор.
  (1858—1925) — німецький філолог, літературознавець, письменник.
  (1860—1944) — німецький піаніст, композитор, музичний педагог.
 Ріхард Вагнер (1813—1883) — німецький композитор.
 Ріхард Веттштейн (1863—1931) — австрійський ботанік.
 Ріхард фон Вайцзеккер (нар. 1920) — німецький політик, федеральний президент Німеччини (1984—1994).
 Ріхард Вільгельм (1873—1930) — німецький сходознавець, синолог, перекладач.
  (1824—1880) — німецький композитор, музичний критик і педагог.
 Ріхард Гайдріх (1896—1947) — генерал парашутних військ повітряно-десантних військ Вермахту в роки Другої Світової війни.
 Ріхард Герстль (1883—1908) — австрійський художник-експресіоніст.
 Ріхард Гольдшмідт (1878—1958) — американський генетик та еволюціоніст німецького походження.
 Ріхард Дарре (1895—1953) — голова Головного расово-поселенського управління СС, рейхсміністер продовольства (1933—1942).
 Ріхард Вільштеттер (1872—1942) — німецький хімік-органік, лауреат Нобелівської премії.
 Ріхард Дедекінд (1831—1916) — німецький математик.
 Ріхард Ернст (нар. 1933) — швейцарський фізикохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії.
 Ріхард Зігмонді (1865—1929) — австрійсько-німецький хімік, лауреат Нобелівської премії.
  (1823—1895) — австрійський композитор.
 Ріхард Зонненфельдт (1923—2009) — перекладач на Нюрнберзькому процесі.
 Ріхард Зорге (1895—1944) — журналіст, розвідник-шпигун.
 Ріхард фон Крафт-Ебінг (1840—1902) — австрійський та німецький психіатр, сексолог.
 Ріхард Круспе (нар. 1967) — соло-гітарист німецького гурту Rammstein.
  (1852—1904) — прусський мандрівник, дослідник Африки.
 Ріхард Куденгофе-Калерґі (1894—1972) — засновник Пан'європейського руху.
 Ріхард Кун (1900—1967) — австро-німецький хімік, лауреат Нобелівської премії.
 Ріхард Курант (1888—1972) — німецький та американський математик.
  (1877—1935) — австрійський оперний співак.
  (1848—?) — німецький письменник.
 Ріхард Освальд (1880—1963) — австрійський режисер, продюсер, сценарист.
  (1903—1979) — німецький архітектор.
  (1858—1945) — німецький біктеріолог та імунолог.
 Ріхард Руофф (1883—1967) — генерал-полковник Вермахту в роки Другої Світової війни.
 Ріхард Тайхманн (1868—1925) — німецький шахіст і шаховий композитор.
  (1844—1918) — німецький композитор та музичний педагог.
 Ріхард Шмідт (нар. 1987) — німецький веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Ріхард Штраус (1864—1949) — німецький композитор.
  (1822—1903) — російський селекціонер, садівник.
 Юліус Ріхард Петрі (1852—1921) — німецький бактеріолог.
 Ріхард Фогт (1894—1979) — (), німецький інженер та авіаконструктор, очолював авіаційний відділ компанії «Blohm & Voss»

Чеське та словацьке ім'я Richard 
  (1884—1937) — чеський письменник і журналіст.
 Ріхард Гуна (нар. 1985) — словацький хокеїст.
 Ріхард Жемлічка (нар. 1964) — чеський хокеїст і тренер.
  (1897—1947) — чеський скрипаль і композитор.
 Ріхард Зедник (нар. 1976) — словацький хокеїст.
 Ріхард Крайчек (нар. 1971) — нідерландський тенісист чеського походження.
 Ріхард Капуш (нар. 1973) — словацький хокеїст.
 Ріхард Лінтнер (нар. 1977) — словацький хокеїст.
 Ріхард Паник (нар. 1991) — словацький хокеїст.
 Ріхард Реті (1889—1929) — чехословацький шахіст.
 Ріхард Рісздорфер (нар. 1981) — словацький веслувальник, олімпійський медаліст.
 Ріхард Стеглик (нар. 1984) — словацький хокеїст.
 Ріхард Тесаржик (1915—1967) — чехословацький військовослужбовець, генерал-майор, Герой Радянського союзу (1943).
 Ріхард Фарда (нар. 1945) — чехословацький хокеїст.
 Ріхард Шехний (нар. 1971) — словацький хокеїст.
 Ріхард Шмеглик (нар. 1970) — словацький хокеїст.

Словенське ім'я Rihard 
 Ріхард Якопич (1869—1943) — словенський художник, представник словенського імпресіонізму.

Див. також 
 Ріхард Якверт (1892—?) — австро-угорський та український військовий діяч, начальник штабу Третього корпусу УГА.
 Ріхард Ярий (1898—1969) — діяч ОУН.
 Теодор-Ріхард Людвігович (1891—1942) — український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець.
 Б5-Ріхард — секретний підземний завод Третього Рейху.

Німецькі імена
Чеські імена
Словацькі імена
Словенські імена